Robert Lewis Reid (1862-1929) – pittore impressionista statunitense
 Robert Reid (1955) – cestista statunitense
 Robert Reid (1966) – copilota di rally britannico